Indonesië
 Gemolong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Gemolong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java